PXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Polacca (Stati Uniti)